La United States Navy ha avuto nel corso della sua storia cinque unità navali con il nome di USS Atlanta:
 , un monitore della marina confederata varato nel 1861, catturato nel 1863 e dismesso nel 1869. 
 , un incrociatore protetto varato nel 1884 e dismesso nel 1912.
 , un incrociatore leggero dell'omonima classe, varato nel 1941 e affondato nel 1942 durante la battaglia navale di Guadalcanal.
 , un incrociatore leggero della classe Cleveland, varato nel 1944 e dismesso nel 1970.
 , un sottomarino nucleare d'attacco della classe Los Angeles, varato nel 1980 e dismesso nel 1999.